Il singolare maschile del South Australian Open 1979 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Kim Warwick ha battuto in finale Bernard Mitton 7-5, 6-4.

Teste di serie

  Gene Mayer (secondo turno)
  John Alexander (semifinali)
  Kim Warwick (campione)
  Tim Wilkison (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

South Australian Open 1979